

Patronyme 

 Bruce Hornsby (1954-), chanteur, compositeur et musicien américain ;
 Dan Hornsby (1900-1951), chanteur, musicien, compositeur et producteur de musique américain ;
 Rogers Hornsby (1896-1963), joueur américain de baseball ;
 Thomas Hornsby (1733-1810), astronome et mathématicien britannique ;
 Wendy Hornsby (1947-), auteur américain de roman policier.

Toponyme 

 Hornsby Shire, comté australien de la Nouvelle-Galles-du-Sud.
 Hornsby, banlieue du North Shore de Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud, à 25 km au nord-ouest du quartier central des affaires de Sydney. Il est le centre administratif de la zone du gouvernement local de Hornsby Shire.

 Hornsby (Tennessee)

Homonymie de toponyme